New Tattoo е осми студиен албум на американската хевиметъл група Mötley Crüe. Артистично, при концертите си, групата се завръща към ранния си успешен стил от 1980-те. Томи Лий напуска групата година по-рано и е заменен от барабаниста на Ози Озбърн Ранди Кастильо. Hell on High Heels заема 13-о място в Mainstream rock. Обложката е вдъхновена от албума Tattooed Millionaire (1990) на Брус Дикинсън. Заглавната песен се отнася до изневярата на жена му с басиста на Mötley Crüe Ники Сикс.

Продукция 
Оригиналния състав на групата се събира за турнето Generation Swine (1997), основно под натиска на мениджъри и звукозаписната компания. Въпреки че се събират проблемите още ги има между Лий и Нийл. Лий смята, че групата се връща назад, след завръщането на Нийл. Лий също така има проблеми с жена си, модела Памела Андерсън, които му носят кратък престой в затвора.

По това време групата и Elektra Records се разделят след 17-годишно партньорство, като Mötley Crüe запазват пълна собственост и авторски права върху дискографията си. Те създават и свой лейбъл – Mötley Records, от който издават бъдещи албуми. Проблемите на Лий със закона, принуждават бандата да отхвърли поканата за Ozzfest и други фестивали. Докато е зад решетките, той решава да напусне групата и да стартира свой проект – Methods of Mayhem.

Майк Клинк е поканен за продуцент на албума, като Ники Сикс се надява той да наследи по успех Dr. Feelgood (1989). Групата назначава Ранди Кастильо за барабанист, след като те са запознати с качествата му като барабанист на Ози Озбърн от 10 години. Също така той е приятел с Винс Нийл.

Състав 
 Винс Нийл – вокали
 Мик Марс – китара
 Ники Сикс – бас
 Ранди Кастильо – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли

Бележки 

Албуми на Мотли Крю
Музикални албуми от 2000 година